Őrangyal
 Virrasztó (más fordításokban Őrző) egyes angyalokra használt kifejezés az apokríf iratok magyar fordításában
 Őrangyal, mitológiai vagy vallási felfogás szerint egy olyan angyal, akit egy ország, egy település vagy egy személy védelmére küldtek
 Őrangyal, David Hollander által készített – 2001–2004 között bemutatott – televíziós sorozat
 Őrangyal, 2012-ben bemutatott német thriller Til Schweiger rendezésében
 Őrangyal, a Hooligans együttes dala
 Őrangyal, a Zanzibar együttes dala
 Őrangyal, Zanzibar együttes 2008-ban megjelent albumának a címe 
 Őrangyal, Bartos Erika 2014-ben megjelent gyerekkönyve
Az őrangyal
 Az őrangyal, 1985-ben bemutatott amerikai vígjáték Cary Medoway rendezésében
 Az őrangyal, 1994-ben bemutatott amerikai akciófilm Richard W. Munchkin rendezésében
 Tru Calling – Az őrangyal, Jon Harmon Feldman által készített – 2003–2005 között bemutatott – amerikai akciófilm-sorozat
 Az őrangyal, Nicholas Sparks 2003-ban megjelent könyve